"Straight to Hell" – singel The Clash
 "Straight to Hell" – singiel Ozzy'ego Osbourne'a
 Z piekła rodem – film z 1987